Истобенское сельское поселение — муниципальное образование в Оричевском районе, Кировской области на левом берегу Вятки.

Административный центр — село Истобенск.

История 
Истобенское сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 36 населённых пунктов:

Известные люди 
 Рылов, Аркадий Александрович (1870—1939) — живописец-пейзажист
 Крысов Василий Семёнович — танкист-ас, ветеран Великой Отечественной войны

Примечания

Ссылки 
 Сайт Истобенска
 Поселение на сайте Оричевского района 

Сельские поселения Кировской области
Муниципальные образования Оричевского района